Riedmüller är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Franz Xaver von Riedmüller (1829–1901), tysk landskapsmålare
 Johann Evangelist Riedmüller (1815–1895), tysk skulptör
 Maximilian Riedmüller (född 1988), tysk fotbollsspelare

Tyska efternamn